«Зуд седьмого года» () — американская романтическая комедия 1955 года режиссёра Билли Уайлдера. Фильм является экранизацией одноимённой пьесы Джорджа Аксельрода. В главных ролях снялись Мэрилин Монро и Том Юэлл. Фильм содержит знаменитый эпизод, когда поток воздуха из решётки вентиляционной системы Нью-Йоркского метро раздувает юбку белого плиссированного платья главной героини.

Сюжет 
Ричард Шерман работает книгоиздателем и живёт в Нью-Йорке вместе со своей семьёй. Каждый год его жена и сын уезжают на отдых, и мужчина остаётся дома один. Однако получилось так, что его тихое существование было нарушено. В квартиру сверху въехала новая соседка — белокурая рекламная модель. При первой же встрече Ричард теряет голову, и его начинает мучить так называемый зуд седьмого года — время, когда мужчина, устав от брака, мечтает пуститься во все тяжкие. Новая соседка будоражит его разум и становится объектом его бурных сексуальных фантазий…

В ролях 
Главные персонажи:
 Мэрилин Монро — девушка, красивая 22-летняя блондинка, модель и актриса в рекламе зубной пасты
 Том Юэлл — Ричард Шерман, книгоиздатель, живущий в том же доме, что и Девушка
 Эвелин Кейс — Хелен Шерман, жена Ричарда

Второстепенные персонажи:
 Сонни Тафтс — Том Маккензи, писатель
 Роберт Штраусс — мистер Крухулик, дворник
 Виктор Мур — водопроводчик
 Оскар Хомолка — доктор Брюбейкер
 Маргерит Чапман — мисс Моррис (секретарша Шермана)
 Кэролин Джонс — мисс Финч (ночная медсестра)
 Доро Меранде — официантка вегетарианского ресторана

Производство 
Фильм основан на одноимённой пьесе писателя Джорджа Аксельрода, имевшей большой успех на Бродвее. Права на экранизацию пьесы приобрела Paramount, но после ухода Билли Уайлдера оттуда, проект оказался у 20th Century Fox. Авторами сценария выступили Билли Уайлдер и Джордж Аксельрод. Большинство персонажей из оригинальной постановки были убраны и заменены новыми, сюжет также потерпел много изменений из-за соображений цензуры.

В 1954 году у Мэрилин Монро и студии Fox был конфликт из-за отказа актрисы сниматься в экранизации провального бродвейского мюзикла под названием «Девушка в розовом трико», сценарий к которому она посчитала глупым и бессмысленным, а главную героиню вульгарной. После урегулирования конфликта Мэрилин заинтересовалась этим проектом и хотела сыграть главную роль. Студия одобрила это, но потребовала чтобы сначала она сыграла роль второго плана в другом мюзикле под названием «Нет лучше бизнеса, чем шоу-бизнес» в обмен на роль в «Розовом трико».

Увидев кинопробы Уолтера Маттау на роль Ричарда Шермана, Билли Уайлдер понял, что нашёл нужного ему актёра. Однако руководители студии не захотели рисковать, приглашая на главную роль дебютанта. И тогда Уайлдер остановил свой выбор на Томе Юэлле, сыгравшем Шермана в оригинальной постановке.

Во время съёмок Монро часто страдала от депрессии, так как её брак с бейсболистом Джо Ди Маджо подходил к концу.
Знаменитый эпизод, в котором внезапный порыв воздуха из вентиляционного люка взметает вверх юбку Мэрилин Монро, первоначально снимался на Манхэттене, на углу 52-й улицы и Лексингтон-авеню, 15 сентября 1954 года в час ночи. Пять тысяч зевак свистели и улюлюкали, когда Монро в очередной раз срывала дубль, забывая слова. Все это происходило на глазах у Джо Ди Маджо, который был в ярости от этого. Позже Билли Уайлдер переснял эту сцену в павильоне студии 20th Century Fox, поскольку шум на заднем плане было невозможно заглушить. Чтобы добиться нужного результата, ему пришлось сделать ещё сорок дублей.

Критика 
При выходе на экраны фильм получил в основном положительные отзывы, хотя многие издания высказывали разочарование тем, что в картине слишком много цензуры по сравнению с оригинальной пьесой, где всё более откровенно, а главный герой не столь целомудренный.

Награды и номинации

Примечания

Литература 
 Грегори Л. Sew Iconic. 10 легендарных платьев Голливуда / Пер. с англ. П. Охримчук. — М.: РИПОЛ Классик, 2013. — 144 с., ил., 3000 экз., ISBN 978-5-386-05322-2 (в комплекте с книгой идут выкройки всех 10 платьев). (про белое платье с американской проймой Мэрилин Монро)

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1955 года
Фильмы США 1955 года
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы по сценариям Билли Уайлдера